Cintray, commune française de l'Eure
 Cintray, commune française d'Eure-et-Loir

Voir aussi
Cintré, commune française d'Ille-et-Vilaine
Cintrey, commune française de la Haute-Saône
Xaintray, commune française des Deux-Sèvres